Кривандино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на севере района, в 27 км к северо-востоку от райцентра Великие Луки и в 8 км к югу от бывшего волостного центра Букрово-2.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 63 жителя.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Букровской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района